Cet article présente une liste des principales villes du Kirghizistan.

Classement par population

Annexes

Sources

Liens externes

 Mongabay

Kirghizistan
Liste en rapport avec le Kirghizistan